Омани Лига 2000/2001 () — 25-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте rsssf.com 

2000/2001
Оман
Оман
Спорт в Омане в 2000 году
2001 год в Омане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001